Борис Михайлович Терентьев:
 Терентьев, Борис Михайлович (1913—1989) — советский композитор.
 Терентьев, Борис Михайлович (1906/07—?) — советский футболист.